Bach-Partiten bezeichnet folgende Partiten von Johann Sebastian Bach:

 Partiten für Klavier, BWV 825–830, siehe Clavierübung #Clavierübung Teil I: Partiten
 Partiten für Violine solo, BWV 1002/1004/1006, siehe Sonaten und Partiten für Violine solo